Germanijum oksid se može odnositi na:

Germanijum dioksid, GeO2 
Germanijum monoksid, GeO